— посёлок в Японии, находящийся в уезде Осима округа Осима префектуры Кагосима.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Токуносима в префектуре Кагосима региона Кюсю. С ним граничат посёлки Исен, Амаги.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Кагосима